Pufferbereich
 nennt man in der Chemie den pH-Bereich, in dem eine Pufferlösung wirksam ist.
 bezeichnet in der Bodenkunde die pH-Bereiche, innerhalb der bestimmte Puffersubstanzen hervortretend für eine pH-Nivellierung sorgen, siehe Pufferbereich (Bodenkunde)
 ist in der Informatik der Arbeitsspeicher, der zum Verarbeiten von Schreib- und Ausführen von Replikationsvorgängen verwendet wird.